Jin-dinasztia – a Sang-dinasztia másik neve
 Jin-dinasztia – a Csin-dinasztia pinjin írásmódja
 Jin-dinasztia – a Csin-dinasztia pinjin írásmódja